Krężoły est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Krężoły.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Krężoły.

 dans la voïvodie de Lubusz :
 du village de Krężoły.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 du village de Krężoły.